Буковецкий — русская фамилия; женская форма Буковецкая.

Известные носители 
 Буковецкий, Антоний Иосифович (1881—1972) — русский советский учёный в области финансовой науки.
 Буковецкий, Евгений Иосифович (1866—1948) — русский художник-портретист.
 Буковецкий, Конрад (род. 1997) — польский легкоатлет, толкатель ядра.

См. также 
 Буковецкий перевал — перевал в Покутско-Буковинских Карпатах.